Ovidia kan syfta på:

 Ovidia (djur) – ett släkte steklar
 Ovidia (växter) – ett släkte av växter